Liste des micro-régions statistiques de Hongrie :